Thomas Paine ist der Name folgender Personen:

* Thomas Paine (1737–1809), US-amerikanischer Schriftsteller
 Thomas H. Paine (1836–1903), US-amerikanischer Politiker
 Thomas O. Paine (1921–1992), US-amerikanischer Raumfahrtfunktionär